Visioli ist der Name folgender Personen:

 Erminio Visioli, italienischer Motorradrennfahrer
 Matteo Visioli (* 1966), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Kirchenrechtler